Aleksandar Mitrović (n. 1933) – primo ministro jugoslavo
 Aleksandar Mitrović (n. 1982) – pallavolista serbo
 Aleksandar Mitrović (n. 1990) – cestista serbo
 Aleksandar Mitrović (n. 1994) – calciatore serbo